Чюэмпе-Юряге — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чюэмпе-Юряге — река, правый приток р. Куранах, координаты 64°04' с. ш. 121°19' в. д., код ГКГН 336579.
 Чюэмпе-Юряге — падь, на левом берегу р. Нюкут-Юряге, координаты 64°12' с. ш. 119°20' в. д., код ГКГН 225220.
 Чюэмпе-Юряге — река, правый приток р. Удя, координаты 71°36' с. ш. 115°04' в. д., код ГКГН 131549.

См. также 
 Чюэмпе